Sony Ericsson Championships 2010 – tenisowy turniej z cyklu Sony Ericsson Championships, zamykający sezon rozgrywek kobiecych, w 2010 roku rozgrywany w dniach 25–31 października, po raz trzeci w stolicy Kataru, Dosze.

Do udziału w turnieju zaproszono osiem najlepszych zawodniczek świata według klasyfikacji WTA Champions Race, podsumowującej wszystkie występy tenisistki w danym sezonie. Tenisistki rywalizowały w dwóch grupach po cztery osoby, dwie najlepsze z każdej grupy awansowały do półfinałów, zwyciężczynie półfinałów zagrały o najwyższe trofeum. Turniej był rozgrywany na kortach twardych w Khalifa International Tennis and Squash Complex.

29 października, po swoim ostatnim meczu grupowym, Rosjanka Jelena Diemientjewa – mistrzyni olimpijska z Pekinu (2008) ogłosiła zakończenie kariery sportowej.

Gra pojedyncza

Zawodniczki rozstawione

Zawodniczki rezerwowe

Faza grupowa

Grupa kasztanowa 
Wyniki

Tabela

Grupa biała 
Wyniki

Tabela

Faza pucharowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Pula nagród

Przypisy 

2010 w tenisie ziemnym
2010
2010 w Katarze